Baines puede referirse a:

 Baines (apellido), apellido inglés.
 Henry Baines (1793-1878): botánico inglés del .
 O.B.Baines, Olive B. Baines.
 R.C.Baines, Richard Cecil Baines.
 T.Baines, Thomas Baines 1823-1895.